rochet (koorhemd), een koorhemd, gedragen door bisschoppen, abten en prelaten
Rochet (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
Rochet-Schneider, een historisch merk van auto's en vrachtauto's

Personen met de achternaam Rochet
Edouard Rochet, samen met Théophile Schneider oprichter van Rochet-Schneider
Sergio Rochet, een Uruguayaans-Italiaans voetballer 
Waldeck Rochet, een Franse communist